Батуров (женская форма — Батурова) — одна из русских фамилий:
 Батуров, Бобо-Усмон (род. 1994) — узбекский боксёр.
 Батуров, Борис Борисович (род. 1928) — советский физик, специалист в области ядерной энергетики. Ректор Московского института повышения квалификации Росатома.
 Батуров, Иван Павлович (1895—1983) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Батуров, Михаил Васильевич (1857—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Казанской губернии.